

Patronyme
 Antonio Scialoja, (1817-1877), une personnalité politique du Royaume d'Italie.
 Carlo Scialoja, (1886-1947), un avocat, journaliste et homme politique du Royaume d'Italie.
 Vittorio Scialoja, (1856-1933), une personnalité politique italienne.
Homonymie
Homonymie de patronyme